est la formule brute de plusieurs isomères.

 Diazine
 pyridazine, numéro CAS 
 pyrimidine, numéro CAS 
 pyrazine, numéro CAS 

 Nitrile
 succinonitrile, numéro CAS